Alejandro Gadea García-Rojo (1983-) acteur espagnol ;
 Hilda Gadea Acosta (1925-1974), économiste péruvienne ;
 Kelly Gadea (1991-), footballeuse française ;
 Sergio Gadea Panisello (1984-), pilote de vitesse moto espagnol ;
Patronyme hispanique